Adyar o Adayar, sobborgo di Chennai nel Tamil Nadu, nell'India sud-orientale
Adyar o Adayar, fiume dell'India
Adyar, città a sud-ovest dell'India nella regione di Karnataka